В'єрр-Еффруа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на північ від Парижа, 95 км на захід від Лілля, 95 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 296 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 790,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 В'єрр-Еффруа на сайті французького Національного інституту географії
 В'єрр-Еффруа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 В'єрр-Еффруа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету В'єрр-Еффруа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету В'єрр-Еффруа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале